Lovers rock – sottogenere della musica reggae
 Lovers Rock – album dei Sade del 2000
 Lovers Rock – album di Estelle del 2018
 Lovers Rock – puntata della miniserie TV Small Axe (2020)